Дулино — название населённых пунктов в России:
 Дулино — село в Целинном районе Курганской области.
 Дулино — деревня в Белевском районе Тульской области.